Petr I. je jméno více panovníků a dalších osob:

Císařové
 Petr I. Bulharský († 970) – bulharský car v letech 927–970
 Petr I. Konstantinopolský († 1219) – latinský císař 1216–1217
 Petr I. Veliký (1672–1725) – ruský car 1682–1725
 Petr I. Brazilský (1798–1834) – brazilský císař 1822–1831

Králové
 Petr I. Aragonský (1068–1104) – aragonský a navarrský král v letech 1094–1104
 Petr III. Aragonský, zvaný Veliký (1239–1285) – jako Petr I. král sicilský 1282–1285 a valencijský 1276–1285
 Petr I. Portugalský (1320–1367) – portugalský král 1357–1367
 Petr I. Kyperský (1328–1369) – kyperský král 1359–1369
 Petr I. Kastilský, zvaný Krutý (1334–1369) – kastilsko-leónský král 1350–1369
 Petr I. Karađorđević, zvaný Osvoboditel (1844–1921) – srbský král v letech 1903–1918 a od roku 1918 král Království Srbů, Chorvatů a Slovinců

Další panovníci
 Petr I. Bretaňský (1191–1250) – bretaňský vévoda 1213–1221
 Petr I. Bourbonský (1311–1356) – vévoda bourbonský v letech 1342–1356
 Petr I. Petrović-Njegoš (1747–1830), Svatý Petr Cetinjský – černohorský vladyka 1782–1830
 Petr I. Oldenburský (1755–1829) – oldenburský velkovévoda v letech 1823–1829

Biskupové
 Petr I. (biskup olomoucký) († 1104) – čtvrtý biskup olomoucký 1099–1104
 Petr I. (biskup vratislavský)  († 1111) – čtvrtý biskup vratislavský 1074–1111

Ostatní
 Petr I. z Alenconu (1251–1283) – hrabě z Alenconu, Blois a Chartres, syn francouzského krále Ludvíka IX.
 Petr I. z Rožmberka († 1347) – český šlechtic z rodu Rožmberků

Poznámky 

Rozcestníky - panovník